Spatulipalpia är ett släkte av fjärilar. Spatulipalpia ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mott
Spatulipalpia